Interzone – zbiór opowiadań Williama S. Burroughsa
 Interzone – brytyjskie czasopismo poświęcone tematyce fantasy i science-fiction
 Interzone – polski zespół muzyczny grający muzykę z pogranicza cold wave
 Interzone – album Johna Zorna